

Cinéma 

 Jennie Gerhardt, film américain réalisé par Marion Gering, sorti en 1933.
 Le Portrait de Jennie, film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1948.

Prénom 
 
 Jennie Fletcher (1890-1968), nageuse britannique.
 Jennie Garth (née en 1972), actrice et productrice américaine.
 Jennie Kim (née en 1996), chanteuse, rappeuse, mannequin et danseuse sud-coréenne.
 Jennie Linden (née en 1939), actrice anglaise.
 Jennie Livingston (née en 1962), réalisatrice et productrice américaine.
 Jennie Tourel (1900-1973), cantatrice mezzo-soprano russo-américaine.